Андо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний схід від Марселя, 40 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 239 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 537,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 

 Андон на сайті французького Національного інституту географії
 Андон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Андон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи